Zerafa est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1726–1804), compositeur maltais ; 
  (1679–1758), architecte maltais ; 
 Guy Zerafa (né en 1959), compositeur canadien ; 
  (né en 1965), joueur de football maltais ; 
  (né en 1988), joueur de football maltais ; 
 Nigel Zerafa (né en 1968), joueur de football maltais ; 
 Sandro Zerafa (né en 1975), guitariste de jazz maltais ; 
 Stephano Zerafa (1791–1871), botaniste et physicien maltais ; 
 Tony Zerafa (né en 1953), joueur de football maltais. 

Patronyme maltais